Unter Steueraufkommen versteht man die Summe der in einem bestimmten Zeitraum in einer bestimmten Region (Gemeinde, Land, Bund) in den öffentlichen Kassen eingegangenen (aufgekommenen) Steuern. Dieses Steueraufkommen trägt (neben der Kreditaufnahme) den größten Teil zur Finanzausstattung der öffentlichen Hand bei. Zum Gesamtsteueraufkommen tragen dabei wenige Steuerarten überproportional bei. So entfallen mehr als zwei Drittel des Gesamtsteueraufkommens auf Einkommen- und Umsatzsteuer.

Im Jahr 2021 betrugen die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden 833,2 Milliarden Euro. Für 2023 werden Steuereinnahmen von etwa 882 Milliarden Euro erwartet.

Steueraufkommen insgesamt  

* - Steuerschätzung Oktober 2022

Steueraufkommen nach Steuerarten

Steuereinnahmen vor der Verteilung 
Die Steuern in Deutschland sind grob in vier Kategorien unterteilt:
 Gemeinschaftsteuern
 Bundessteuern
 Landessteuern
 Gemeindesteuern
Die Gemeinschaftsteuern werden nach einem festgelegten Schlüssel auf Bund, Länder und Gemeinden verteilt. Die anderen Steuerarten stehen ausschließlich den entsprechenden Organen zu. Außerdem gibt es die Zölle, die wegen der Zollgemeinschaft in den EU-Haushalt fließen.

Die folgende Tabelle zeigt das Steueraufkommen in Deutschland aufgeschlüsselt nach Steuerarten. Das Steueraufkommen ist angegeben in nominalen Größen (nicht inflationsbereinigt).

Daten: Statistisches Bundesamt, Steuereinnahmen: Deutschland, Jahre, vor der Steuerverteilung auf Bund, Länder, Gemeinden

Steuereinnahmen nach der Verteilung 
Im Jahr 2021 erhielt der Bund nach der Steuerverteilung 313,7 Milliarden Euro, die Länder bekamen 355,1 Milliarden Euro und die Gemeinden 124,9 Milliarden Euro. An die Europäische Union flossen 38,2 Milliarden Euro.

Daten: Statistisches Bundesamt, Steuereinnahmen: Deutschland, Jahre, Steuerarten nach der Steuerverteilung

Weitere Darstellungen

Steuerspirale 

Zur Visualisierung des Steueraufkommens nach Steuerarten wird auch die Steuerspirale verwendet, die das Finanzministerium jährlich veröffentlicht.

Historische Grafiken 
In diesem Abschnitt werden ältere Darstellungen zum Steueraufkommen gezeigt.

Siehe auch 
 Steuerverteilung

Einzelnachweise

Weblinks 

 Zoll: Steuern
 Bundesfinanzministerium: Steuerschätzung & Steuereinnahmen
 Bundesfinanzministerium:  Entwicklung der Steuereinnahmen – Aktuelle Daten und historische Zeitreihen
 Bundesfinanzministerium: Kassenmäßige Steuereinnahmen nach Steuerarten 1950 bis 2016

Steuerrecht (Deutschland)
!